Vignau ist der Familienname folgender Personen:

 Albert du Vignau (1795–1885), preußischer Generalmajor
 Guido du Vignau (1868–1959), deutscher Generalmajor
 Hippolyt von Vignau (1843–1926), deutscher Musiker, Theaterintendant des Großherzoglichen Hoftheaters in Weimar
 Justus du Vignau (ab 1860 von Vignau, 1793–1866), preußischer Regierungspräsident von Erfurt

Siehe auch:
 Vignaux
 Vigneaud
 Vigneault
 Duvigneau